

Croatie 
Međa, une localité située dans la municipalité de Sveti Petar Orehovec, comitat d'Istrie ;

Serbie 
Međa ou Међа, une localité située dans la province autonome de Voïvodine ; elle fait partie de la municipalité de Žitište, dans le district du Banat central ;
Međa ou Међа, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;

Soudan 
 le Medja (mḏȝ en égyptien ancien), une région du nord du Soudan du temps de l’Égypte antique.